Na Białorusi
 Sołowie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie
 Sołowie – dawny zaścianek. Tereny na których leżał znajdują się obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze
 Sołowie – część wsi Rusota w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Hoża
 Sołowie – dawny folwark. Tereny, na których leżał, znajdują się obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie